Piękny koniec – piąty album (czwarty studyjny) zespołu Mikromusic wydany w marcu 2013 roku. Pierwotnie album miał się ukazać pod koniec lutego, ale z powodu problemów z okładką albumu premierę przesunięto na 5 marca.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2013
Albumy EMI Music Poland